Кай Ла́рсен (;  — ) — датский ботаник, профессор ботаники.

Биография 
Кай Ларсен родился в городе Хиллерёд 15 ноября 1926 года.

Ларсен является профессором ботаники (почётным с 1 декабря 1996 года) в Århus University, Дания. Он является датским редактором Flora Nordica, редактором Flora of Thailand, консультантом Flora of China и исполнительным участником Flora Malesiana.

Кай Ларсен также является членом Норвежской академии наук и литературы и Королевской датской академии наук и литературы.

Научная деятельность 
Кай Ларсен специализируется на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Suksathan, P, K Larsen. 2006, A new species of Tirpitzia (Linaceae) from Thailand, Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 34, pp. 201–205.
 Larsen, K. 2005. Distribution patterns & diversity centres of Zingiberaceae in SE Asia, Biol. Skr., vol. 55, pp. 219–228.
 Larsen, K, P Suksathan, P Triboun. 2005. Further studies in the genus Caulokaempferia (Zingiberaceae) in Thailand with the description of two new species, Nord. J. Bot., vol. 23: 4, pp. 401–406.
 Larsen, K. 2005. Lardizabalaceae. Flora of Thailand, vol. 9, pp. 39–41.
 Maknoi, C, P Sirirugsa, K Larsen. 2005, New records of Curcuma L. (Zingiberaceae) in Thailand. Thai Forest Bull. (BOT), vol. 33, pp. 71–74.
 Larsen, K, T Jenjittikul. 2004. A new species of Caulokaempferia (Zingiberaceae) from Laos. Edinburgh J.Bot. vol. 60: 3, pp. 509–512.
 Sridith, K, K Larsen. 2004. Argostemma fasciculata (Rubiaceae), a new species from Cambodia. Nordic J.Bot. vol. 23, pp. 169–171.
 Larsen, K. 2004. Morten Lange 1919-2003. Mindeord. Nordic J.Bot. vol. 23, pp. 153–154.
 Larsen, K, SS Larsen. 2003. A new species of Spatholirion (Commelinaceae) from Thailand & further notes on S. ornatum. Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 31, pp. 39–43.
 Larsen, K. 2003. Gunnar Seidenfaden. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab — Oversigt over Selskabets virksomhed 2001—2002.
 Saensouk, S, P Chantaranothai, K Larsen. 2003. Notes on the genus Alpinia (Zingiberaceae) in Thailand. Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 31, pp. 95–104.
 Jenjittikul, T, K Larsen. 2003. Orchidantha foetida (Lowiaceae) a new species from Thailand. Nord.J.Bot. vol. 22: 4, pp. 405–408.
 Larsen, K. 2003. The Zingiberaceae in Flora of Thailand. En Chantaranothai, P, Larsen, K, Sirirugsa, P, Simpson, D. (eds), Proc. 3r Simposio en Familia Zingiberaceae 2002, pp. 1–5.
 Larsen, K. 2003. Three new species of Caulokaempferia (Zingiberaceae) from Thailand with a discussion of the generic diversity. Nord. J. Bot. vol. 22: 4, pp. 409–417.
 Larsen, K, SS Larsen. 2002. Bauhinia siamensis (Leguminosae-Caesalpinioideae), an extraordinary new species from Thailand. Nat. Hist. Bull. Siam Soc., vol. 50: 1, pp. 99–104.
 Saensouk, S, K Larsen. 2002. Boesenbergia baimaii, a new species of Zingiberaceae from Thailand. Nord.J.Bot. vol. 21, pp. 595–597.
 Larsen, K. 2002. Botanical collections in the Malesian region, Sabah, Malaysia.
 Larsen, K. 2002. Caryophyllaceae. Flora Malesiana, vol. 16: Ser. 1 — Seed Plants, pp. 1–51.
 Larsen, K, J McNeely, G Shepherd. 2002. External Evaluation of the Forest & People Programme in Thailand. Scientific report.
 Veesommai, U, K Larsen. 2002. Gymnocladus C.E. Parkinson (Leguminosae-Caesalpinioideae), a new generic record from Thailand. Thai Forest Bull. (Bot), vol. 30, pp. 31—38.
 Larsen, K. 2002. Saxifragaceae. Flora of Thailand, vol. 7: 4, pp. 915—920.
 Larsen, K. 2002. The identity of Boesenbergia acuminata (Zingiberaceae). Nord.J.Bot. vol. 22.
 Jenjittikul, T, K Larsen. 2002. Two new species of Scaphoclamys (Zingiberaceae) from Thailand. Nord.J.Bot. vol. 22, pp. 35—38.
 Triboun, P, P Chantaranothai, K Larsen. 2002. Zingiber idae, a new name for Z. villosum Theilade (Zingiberaceae). Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 30, pp. 62—68.
 Larsen, K, M Newman. 2001. A New Species of Distichochlamys from Vietnam & some observations on generic limits in Hedychieae (Zingiberaceae). Nat. Hist. Bull. Siam Soc. vol. 49, pp. 77—80.
 Larsen, K, SS Larsen. 2001. Bauhinia strychnoidea Prain (Leguminosae-Caesalpinioideae), a new record from Thailand. Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 28, pp. 33—37.
 Larsen, K. 2001. Botanical collections in the Malesian region - What has been found, where is it & where to collect in the future. En Proceedings of the international conference on in-situ & ex-situ conservation in the new millennium, Kota Kinabalu, Sabah, Malasia
 Larsen, K. 2001. Ctenolophonaceae. Flora of Thailand, vol. 7: 3, pp. 391—393.
 Larsen, K. 2001. Geostachys smitinandii K. Larsen (Zingiberaceae), a new species from Thailand. Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 29, pp. 17—22.
 Larsen, K. 2001. Gunnar Seidenfaden 1908-2001. Nat. Hist. Bull. Siam Soc., vol. 49, pp. 3—6.
 Larsen, K, P Triboun. 2001. Hemiorchis rhodorrhachis K. Schum. (Zingiberaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bull. (Bot), vol. 28, pp. 39—43.
 Jenjittikul, T, K Larsen. 2001. Kaempferia candida Wall. (Zingiberaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bull. (Bot), vol. 28, pp. 45—49.
 Larsen, K, T Jenjittikul. 2001. Laosanthus, a new genus of Zingiberaceae from Laos. Nord.J.Bot. vol. 21: 2, pp. 135—138.
 Mood, J, K Larsen. 2001. New Curcumas from South-east Asia. New Plantsman, vol. 8, pp. 207—217.
 Larsen, K, HC Ming. 2001. Notes on the genus Ardisia (Myrsinaceae) from Thailand. Nord.J.Bot. vol. 21: 2, pp. 147—148.
 Larsen, K. 2001. Obituary: Gunnar Seidenfaden (1908—2001). Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 29, pp. 188—192.
 Larsen, K. 2001. Progress in the study of Zingiberaceae for Flora Malesiana. En Proceedings of the Fourth International Flora Malesiana Symposium 1998, pp. 143—147.
 Larsen, K. 2001. Scaphochlamys obcordata Sirirugsa & Larsen (Zingiberaceae) — Topotype in cultivation. Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 29, pp. 40—42.
 Larsen, K. 2001. Selection of Etlingera corneri J. Mood & H. Ibrahim (Zingiberaceae) as a future correct name. Nord.J.Bot. vol. 20, pp. 475—476.
 Kress, WJ, K Larsen. 2001. Smithatris, a New Genus of Zingiberaceae from Southeast Asia. Systematic Bot. vol. 26: 2, pp. 226—230.

 Почести 
В его честь были названы следующие роды растений: Kaisupeea B.L.Burtt семейства Геснериевые, Kailarsenia семейства Мареновые и Larsenaikia (когда-то эндемичные австралийские виды рода Гардения) семейства Мареновые.

В его честь были также названы следующие виды растений:

 Burmannia larseniana D.X.Zhang & R.M.K.Saunders (семейство Бурманниевые)
 Bauhinia larsenii Y.F. Chen & D.X. Zhang, ископаемое семейства Бобовые из Южного Китая
 Caulokaempferia larsenii Suksathan & Triboun
 Cornukaempferia larsenii Saensouk, Theerakulpisut, & Chantaranothai
 Curcuma larsenii C. Maknoi & T. Jenjittikul
 Impatiens larsenii T. Shimizu
 Kaempferia larsenii Sirirugsa
 Zingiber larsenii Theilade.

 Примечания 

 Литература 
 Tirvengadum, D. D. 1993. Larsenaikia, a new genus of the Rubiaceae from Australia. Nordic J. Bot. 13: 175—184.
 Chen, Y. F. & Zhang, D. X. 2005 Bauhinia larsenii, a fossil legume from Guangxi. Bot. J. Linn. Soc. 147: 437—440.
 Saensouk, P., Theerakulpisut, P., & Chantaranothai, P. 2007. Cornukaempferia larsenii sp. nov. (Zingiberaceae): a new species from Thailand. The Natural History of Chulalongkorn University. 7: 169—173.
 Maknoi, C. (2006). A new species of Curcuma L. (Zingiberaceae) from Southeast Asia. In: Gardens' Bulletin (Singapore) 58(1): 41—46, ISSN 0374-7859, CODEN GABUAV.
 Shimizu, T. 1977. Some addition notes on Impatiens (Balsaminaceae) of Thailand. Acta Phytotax. Geobot.'' 28 (1—3): 31—34.

Ссылки 
 Norwegian Academy of Science and Letters: Gruppe 5: Biologi

Ботаники по алфавиту
Ботаники Дании